L'oro del mondo – romanzo di Sebastiano Vassalli del 1987
L'oro del mondo – film del 1968 diretto da Aldo Grimaldi